Frente Homosexual de Acción Revolucionaria puede referirse a varias organizaciones de defensa de los derechos LGBT:

 Es la traducción al español de Front homosexuel d'action révolutionnaire, una asociación francesa que inspiró a las demás asociaciones de este nombre.
 Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (España) (FHAR) creado en 1977.
 Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (México) (FHAR) creado en 1971.

De nombre similar es el:
 Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria creado en Portugal en 1974.

Asociaciones LGBT